

Patronyme 
 Antonio Maria Javierre Ortas, un cardinal espagnol, salésien et préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 1992 à 1996 ;
 Casimiro Javierre, biologiste espagnol ;
 Guilhem Javierre, compositeur espagnol ;
 , journaliste, prêtre et écrivain catholique espagnol ;
 Juanjo Javierre, compositeur espagnol ;
 Juan José Javierre, réalisateur espagnol ;
 Javierre Bett, basketteur américain, Palm Beach Central Basketball, Floride

Toponyme 
 Plusieurs villes et villages espagnols portent ce nom, associé à celui d'une rivière, d'une autre ville…
 Javierre de Ara, village de la municipalité de Fiscal, comarque de Sobrarbe, province de Huesca, communauté autonome d'Aragon
 Javierre de Bielsa, municipalité de la comarque de Sobrarbe ;
 Javierre del Obispo, village de la municipalité de Biescas, province de Huesca ;
  ou Javierre-Latre, village de la municipalité de Caldearenas, comarque de Alto Gállego, province de Huesca ;
 Javierre Olsón, village de la municipalité de Aínsa, comarque de Sobrarbe ;
 Sierra de Javierre, montagne située au nord de Huesca.

Homonymie de toponyme